Postgraduaat, universitaire vervolgstudie in Vlaanderen
 Postdoctorale opleiding, universitaire vervolgstudie in Nederland